Turkey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Turkey Township (North Carolina)
 Turkey Township (Oklahoma)